Spoorbuurt duidt meestal op een bewoonde buurt rondom een halte of station langs het treinspoor of tramspoor, vergelijkbaar met Kerkbuurt. Anders dan bij een kerkbuurt worden de meeste van deze buurten niet als een eigen buurtschap of woonplaats gezien. Het zijn vaak of gewone buurten of buurtwijken of een wat grotere woonwijk.

Doorverwijzingen
 Spoorbuurt (Alkmaar), een woonwijk in de stad Alkmaar, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Spoorbuurt (Hollands Kroon), een buurtschap in de gemeente Hollands Kroon, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Spoorbuurt (Zaandam), een buurt in de stad Zaandam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Spoorbuurt Breda, een buurtwijk in de stad Breda, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
 Spoorbuurt (Nijmegen), een buurt in de wijk Heijendaal van de stad Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland.